Las Matas de Santa Cruz kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Las Matas de Santa Cruz (kommun), Monte Cristi, 
 Las Matas de Santa Cruz (ort), Monte Cristi,